Алёшкин — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.

Является административным центром и единственным населённым пунктом Алёшкинского сельского поселения. Население  чел. ().

История 
22 декабря 2004 года, в соответствии с Законом Волгоградской области № 976-ОД Алёшкин возглавил образованное Алёшкинское сельское поселение.

География 
Расположен на Донской равнине на юго-западе региона, на реке Аксенец.

Население

Инфраструктура 
Администрация Алёшкинского сельского поселения.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Чернышковского района